Вале́рий Сидоре́нко:
 Сидоренко, Валерий Александрович (род. 1959) — советский и российский футболист, нападающий.
 Сидоренко, Валерий Петрович (род. 1976) — украинский боксёр.